Stiers ist der Familienname folgender Personen:

 David Ogden Stiers (1942–2018), US-amerikanischer Schauspieler und Musiker
 Karsten Stiers (* 1972), deutscher Musiker, siehe Simone Sommerland, Karsten Glück und die Kita-Frösche
 Simone Stiers, deutsche Musikerin, siehe Simone Sommerland, Karsten Glück und die Kita-Frösche 

Siehe auch:
 Stier